Cervaresi – abitanti di Cervara (Ascoli Piceno)
Cervaresi – abitanti di Cervara (Pontremoli)
Cervaresi – abitanti di Cervaro